Фридрих I (Friedrich I) може да се отнася за:

 Фридрих I (Залцбург) († 991), архиепископ на Залцбург (958–991)
 Фридрих I Барбароса (1122-1190), император на Свещената Римска империя
 Фридрих I Бабенберг (1175-1198), херцог на Австрия
 Фридрих I (Саксония) (1370–1428), херцог и курфюрст на Саксония (1423–1428)
 Фридрих I (Саксония-Гота-Алтенбург) (1646–1691), херцог на Саксония-Гота-Алтенбург (1675–1691)
 Фридрих I (Баден) (1249-1268), маркграф на Баден
 Фридрих I (Майсен) (1257–1323)
 Фридрих I фон Ветин (960–1017), граф на Айленбург
 Фридрих I (Брауншвайг-Волфенбютел) (1357–1400), херцог на Брауншвайг
 Фридрих I фон Гозек († 1042), от 1038 г. пфалцграф на Саксония
 Фридрих I (Цолерн) († пр. 1125), граф на Цолерн (1061–1125)
 Фридрих I (Мюнстер) (1020–1084), епископ на Мюнстер (1064–1084)
 Фридрих I (Нюрнберг) (1139–1200), бургграф
 Фридрих I (Баден и Верона) (1167–1217), сърегент
 Фридрих I (Салуцо) (1287–1336), маркграф на Салуцо (1330–1336)
 Фридрих I (Пфалц-Зимерн) (1417–1480)
 Фридрих I (Пфалц) (1425–1476)
 Фридрих I (Хесен-Хомбург) (1585–1638)
 Фридрих I (Вюртемберг) (1754)
 Фридрих I (Прусия) (1657-1713), крал на Прусия
 Фридрих I (Вюртемберг) (1754–1816), първият крал на Вюртемберг (1806–1816)